Tannheim kan syfta på följande platser:

Tannheim, Baden-Württemberg
Tannheim, Tyrolen